Слобози́я — название населенных пунктов:

Молдавия 
 Слобозия — село в Штефан-Водском районе.

Румыния

Уезд Арджеш 
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Попешть в жудеце Арджеш.
 Слобозия — населённый пункт одноимённой коммуны в жудеце Арджеш.
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Стоенешть в жудеце Арджеш.

Уезд Бакэу 
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Филипень в жудеце Бакэу.
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Онешть в жудеце Бакэу.
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Стэнишешть в жудеце Бакэу.
 Слобозия — населённый пункт в коммуне Урекешть в жудеце Бакэу.

Уезд Бузэу 
 Слобозия — населённый пункт в жудеце Бузэу.

Уезд Джурджу 
 Слобозия — населённый пункт в жудеце Джурджу.

Уезд Яломица 
 Слобозия — город в жудеце Яломица.

См. также 
 Слобозия-Медвежа
 Слобозия-Ширеуцы
 Большая Слобозия
 Слобозия-Ходороджя
 Слобозия-Хородиште
 Слобозия-Реча
 Слободзия-Воронково
 Слободзия-Кремень
 Слобозия-Кишкарены
 Слобозия-Мэгура
 Слободзея-Душка
 Новая Слободзея
 Слободзея
 Слободка